Риман, Карл:
 Риман, Карл Вильгельм Юлиус Гуго (1849—1919) — немецкий музыковед и лексикограф, педагог.
 Риман, Карл Евстафьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 2053 (924); 15 февраля 1809.
 Риман, Карл Фёдорович (1816—1887) — генерал от инфантерии, член Александровского Комитета о раненых.